Willowbrook (Califórnia) — região censo-designada no estado da Califórnia
 Willowbrook (DuPage County, Illinois) — vila no estado de Illinois
 Willowbrook (Kansas) — cidade no estado de Kansas

Desambiguações de topônimos